Aruns ou Arruns, nome de origem etrusca de vários personagens da história e mitologia romanas, pode se referir a:

 Aruns (companheiro de Eneias)
 Arruns, filho de Demárato de Corinto e irmão de Lucumo; Lucumo mudou-se para Roma e tornou-se o seu quínto rei, com o nome Lúcio Tarquínio.
 Arruns (irmão de Tarquínio, o Soberbo)
 Aruns (filho de Tarquínio, o Soberbo), lutou contra seu primo Lúcio Júnio Bruto em 509 a.C.; os dois se mataram ao mesmo tempo, atravessando cada um seu rival com uma lança.
 Aruns (filho de Porsena), morreu em 506 a.C. quando tentava capturar Ariccia.

Desambiguação